Кубок Турции по футболу 2015/2016 () — 54-й розыгрыш Кубка Турции по футболу.

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на tff.org
 Статистика на сайте soccerway.com

Сезоны Кубка Турции по футболу
Спорт в Турции в 2015 году
Спорт в Турции в 2016 году
Турция